Межлесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Межлесье — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области.

Россия 
 Межлесье — деревня в Шумихинском районе Курганской области.

Украина 
 Межлесье — село в Барском районе Винницкой области.
 Межлесье — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.